

Anno 
 210 o 210 a.C.

Codici 
 210  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Alma-Ata, in Kazakistan

Matematica 
 210 – numero